Fanta, marca de refrigerante
Fanta (futebolista), ex-futebolista brasileira
Estelle Fanta Swaray

Desambiguações de esportes